KSS est un sigle désignant plusieurs entités.

Musique 
 Karukera Sound System: collectif « Reggae-Music » de la Guadeloupe, fondé en 1994
 Kingdom Sound System : collectif techno anglais.

Personnages historiques 
Soliman le Magnifique, dixième sultan de la dynastie ottomane (Kanûnî Sultan Süleyma)

Entreprise 
 Kamakura Super Station, société japonaise de production d’anime, ayant aussi produit des jeux vidéo dans les années 1990.

Politique 
 Le Parti communiste slovaque ou Komunistická strana Slovenska